Чернігів — місто на березі Десни, адміністративний центр Чернігівської області України. Також може означати:
 Чернігів — залізнична станція у Чернігові, підпорядкована Південно-Західній залізниці.
 Чернігів — пункт контролю на державному кордоні України з Білоруссю.
 Чернігів — авіабаза.
 «Чернігів» — підрозділ патрульної поліції особливого призначення.
 «Чернігів» — літературна спілка.

Техніка 
 Корвет «Ізмаїл» (у 1996—2005 роках — «Чернігів») — корабель проєкту 1124П Військово-Морських сил Збройних сил України.
 Морський тральщик «Чернігів» — корабель проєкту 226М Військово-Морських сил Збройних сил України.
 АСЧ-03 «Чернігів» — автобус на дерев'яному каркасі, що випускався Чернігівським заводом спеціального автотранспорту з 1976 по 1998 рік.

Спорт 
 «Чернігів» — футбольний клуб з Чернігова.
 «Чернігів» — баскетбольний клуб з Чернігова.

Див. також 
 Черніхув
 Чернігівський
 Чернігівська (значення)
 Чернігівське